Sæson 2003-04 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreredes af DBU og blev indledt den 2. august 2003. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Kun nr. 15 og 16 rykkede ned i 2. division., da FC Nordjylland gik konkurs.

Deltagere

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Kilde:Danskfodbold.com .

Referencer 

Fodboldsæson 2003-04
Sæsoner i 1. division (fodbold)